«Боржиславка» () — 58-я станция пражского метрополитена. Расположена на линии A, между станциями «Дейвицка» и «Надражи Велеславин».

Станция была открыта 6 апреля 2015 года в составе шестого пускового участка линии А «Dejvická - Nemocnice Motol». Имеет выходы на улицы Европейскую (), Горомержицкую, Либерийскую, Арабскую и Камерунскую.

Изначальное проектное название «Červený vrch» — от названия вершины в районе Воковице.

Трамвайные маршруты соединят «Боржиславку» с северными и западными районами (такими, как Велеславин, Либоц и др.), автобусный маршрут — с аэропортом, районами Пршедни Копанина, Тухомержице.

Ссылки 
 Изменение проектного названия
 Схемы строящихся станций в Праге
 Технические сведения

Линия A Пражского метрополитена
Односводчатые станции глубокого заложения
Станции метрополитена, построенные в 2015 году
Станции Пражского метрополитена
2015 год в Чехии